Список членов Национальной академии наук США (прикладная физика) включает членов Национальной академии наук США, основной специальностью которых указана «прикладная физика» (). 

Список содержит имя академика, место работы, год выбора в академию, а также указание, является ли персона иностранным членом (ин. чл.) - .  Основной источник на список - таблица поиска по базе данных Национальной академии наук с указанием секции 33 Applied physical sciences.

Члены Национальной академии наук США (прикладная физика)

Литература

Примечания 

Члены Национальной академии наук США